Die elfte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1983 Palmares CECAFA Championship, fand vom 12. bis zum 26. November 1983 in Kenia statt. Neun ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Kenia gewann seinen vierten Titel.

Spielmodus 

Die neun teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit fünf bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1983Kenia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1983
Fußballveranstaltung 1983
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Kenia